Конференция католических епископов Скандинавии () — коллегиальный орган церковно-административного управления Римско-Католической церкви в Дании, Исландии, Норвегии, Финляндии и Швеции. Конференция католических епископов Скандинавии осуществляет определённые пастырские функции, направленные для решения литургических, дисциплинарных и иных вопросов, свойственных католической общине скандинавских стран. Высшим органом Конференции католических епископов Скандинавии является общее собрание скандинавских стран епископов скандинавских стран. Решения конференции католических епископов Скандинавии утверждаются Римским папой.

История 
В 1923 году состоялась встреча ординария стокгольмской епархии епископа Йоханнеса Эрика Мюллера, ординария апостольского викариата Дании епископа Иосифом Бремсом и ординария апостольского викариата Норвегии Йоханесса Олава Смита. Во время этой встречи решались вопросы о положении женских монашеских конгрегаций в Скандинавии и приготовления к визиту префекта Конгрегации распространения веры кардинала Виллема Маринуса ван Россума. На этой встрече также было решено провести в ближайшее время Синод.

12 августа 1923 года состоялся первый этап Синода епископов скандинавских стран, которых состоялся в Стокгольме. Во время синодального собрания епископ Йоханнес Эрик Мюллер предложил создать церковный административный орган, центр которого находился бы в Копенгагене. Второй этап Cинода состоялся 15 августа 1923 года в Хельсинки, на котором обсуждался вопрос создания общей духовной семинарии для епархий скандинавских стран.

В феврале 1924 года состоялась информационная встреча, к которой присоединился ординарий апостольской префектуры Исландии епископ Мартин Мёйленберг.

В августе 1932 года в рамках Скандинавского евхаристического конгресса состоялась ещё одна встреча епископов скандинавских стран.

Во время Второй мировой войны Святой Престол санкционировал создание постоянной конференции католических епископов Скандинавии. Организационная встреча состоялась 11 — 14 июня 1946 года. Последующие собрания Конференции католических епископов Скандинавии проходили в Осло (сентябрь 1951 года), Бергене (май 1960 года), Хельсинки (27 сентября 1984 года). На конференции в Хельсинки было решено, что епископы будут встречаться через определённый промежуток времени.

Члены конференции 

В состав Конференции католических епископов Скандинавии входят семь епископов:

Организационная структура 
Конференция католических епископов собирается один раз в два года. Высшим органом Конференции является Генеральная ассамблея, объединяющая всех католических епископов Скандинавии.

Генеральная ассамблея 

На Генеральной ассамблее решаются следующие вопросы:

 Помощь пастырской работе;
 Координация пастырской деятельности;
 Экуменические отношения с другими христианскими общинами Скандинавии;

Решения, принятые на Генеральной ассамблее обязательны для всех участников Конференции.

Постоянный совет 
Постоянный совет действует между собраниями Генеральной ассамблеи. Постоянный совет состоит из Председателя и Генерального секретаря, которые имеют право принимать решения обязательные для всех участников между работами Генеральных ассамблей.

Список председателей

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Официальный сайт  

С